

Codici
 IVO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chivolo (Colombia)

Geografia 
 Ivo – Local government area della Nigeria
 Lago di Ivö – lago in Svezia

Onomastica
 Ivo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Ivo di Chartres – vescovo e santo francese
 Ismael Ivo – danzatore e coreografo brasiliano
 Lêdo Ivo – poeta, saggista e giornalista brasiliano
 Tommy Ivo – attore e pilota automobilistico statunitense